Antònia Pich i Santasusana (Sant Andreu de Palomar, Barcelona, 1910 – 1990), pianista, violinista
 Joan Pich i Pon (Barcelona, 1878 - París, 1937), polític i empresari català que fou alcalde de Barcelona
 Joan Pich i Santasusana (Sant Andreu de Palomar, Barcelona, 1911 - Badalona, 1999), músic català 
 Josep Pich Mitjana (Manresa, 1967), historiador català especialitzat en la història político-social de Catalunya i els orígens del catalanisme polític